Competiția de box de la Jocurile Olimpice de vară din 1924 s-a desfășurat în perioada 15 - 20 iulie 1924, la Paris în Franța. Au fost 8 probe sportive, în care au participat 181 concurenți din 27 de țări. Primele trei țări în ceea ce privesc medaliile au fost Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și Danemarca.

Podium

Clasament medalii 

Sporturi la Jocurile Olimpice de vară din 1924
1924